Ertra, Ertra, Ertra (tigriña: ኤርትራ ኤርትራ ኤርትራ, español: Eritrea, Eritrea, Eritrea) es un himno nacional de Eritrea.

Líricos

Tigriña con romanización

Traducción en español 

Eritrea, Eritrea, Eritrea,
El enemigo bárbaro humilladamente derrotado.
Y mártires han pagado por la libertad.

Décadas de devoción por este propósito.
Tu nombre se convirtió desafiador, milagroso.
Eritrea, comodidad para el oprimido.
Prueba de que la verdad puede ganar siempre.

Eritrea, Eritrea,
Un estado soberano en la tierra siempre.

Dedicación que condujo a la liberación.
Construirás y harás tu jardín.
Te honraremos con progreso.
Tenemos una palabra para embellecerte.

Eritrea, Eritrea,
Un estado soberano en la tierra siempre.

Véase también 
 Lista de himnos

Himnos nacionales de naciones independientes
Símbolos de Eritrea
Composiciones en fa mayor